Chéri-Bibi ou Chéri Bibi peut désigner :

Littérature 

 Chéri-Bibi , le héros d'un roman à épisodes de Gaston Leroux ;
 Chéri-Bibi, une série de bande dessinée écrite par Pascal Bertho et mise en images par Marc-Antoine Boidin publiée chez Delcourt ;
 Chéri-Bibi, une série de bande dessinée parue dans France Soir à partir de 1951 puis publiée chez Dargaud en 1968 (dessin de Regino Bernad, scénario d'Alfred-Gaston Leroux, fils de Gaston) ;

Cinéma 
 Chéri-Bibi, un film de Léon Mathot (1938) ;
 Chéri-Bibi, un film de Marcello Pagliero (1955) ;
 Chéri-Bibi, un feuilleton télévisé de Jean Pignol (1974) ;

Personne 
 Chéri Bibi, le nom de ring du catcheur français Roger Trigeaud.

Notes et références 

Nom de ring